Bluff Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bluff Hill (Massachusetts)
 Bluff Hill (Rhode Island)